Das Knoll Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Bad Saulgau. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 1. bis 7. August 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Bad Saulgau